Honghe Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Honghe Shuiku (reservoar i Kina, Sichuan), 
 Honghe Shuiku (reservoar i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar